Torfmoor steht für:
 Torfmoor (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Torfmoor (Picher), Wohnplatz von Picher, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 eine parodistische Schrift von Julius Stinde von 1893, siehe Das Torfmoor
 das Biotop Moor

Siehe auch